Jüdischer Friedhof Tábor steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Tábor)
 Neuer jüdischer Friedhof (Tábor)